Сайджяй (лит. Saidžiai, пол. Sojdzie) — деревня в Лентварском старостве, в Тракайском районе Вильнюсского уезда Литвы. Располагается в 6 км на северо–западе от Григишек, возле рек Нярис и Сайде.

Физико-географическая характеристика 
Располагается в 6 км на северо–западе от Григишек, на левом берегу реки Нерис, возле устья реки Сайде (также называемая Молувенай). На юге граничит с деревней Восилюкай, на востоке — с Стирняй. Напротив Сайджяй, на правом берегу реки Нерис, находится деревня Сайджяй, располагающаяся в Вильнюсском районе.

История 
Деревня Сайджяй под названием Сойзе Мал. упоминается на российских картах 1860 и 1872 годов, под названием Sojdzie на Польских картах 1925 и 1933 годов, на картах 1985 года деревня обозначена под названием Сойди.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тракайского района
Лентварис
Лентварское староство